Николоторжское сельское поселение — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — село Никольский Торжок.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли сельсоветы:
 Николо-Торжский (ОКАТО 19 228 852)
 Волокославинский (ОКАТО 19 228 812).

По данным переписи 2010 года население — 1552 человека.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на севере с Коварзинским сельским поселением,
 на западе с Ферапонтовским сельским поселением,
 на юге с Талицким сельским поселением и Новленским сельским поселением Вологодского района,
 на востоке с Никольским, Троицким и Богородским сельскими поселениями Усть-Кубинского района.

Население

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Николо-Торжский сельсовет входило 56 населённых пунктов, в Волокославинский — 31.

4 декабря 2000 года была упразднена деревня Лариково Николо-Торжского сельсовета. С тех пор состав Николо-Торжского и Волокославинского сельсоветов не изменялся.

27 февраля 2021 года упразднена деревня Михалево.

В состав сельского поселения входят 85 населённых пунктов, в том числе
78 деревень,
5 сёл,
2 населённых пункта при шлюзах.

 Упразднённые населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Николоторжское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области